Левкой:

 Левкой — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства капустные.
 Левкой — радиостанция батальонная модернизированная, советская военная радиостанция времён Великой Отечественной войны.

См. также 
 Украинский левкой — порода голых вислоухих кошек.